NGC 4199-1 (другие обозначения — UGC 7253, MCG 10-18-11, ZWG 292.84, ZWG 293.5, VV 183, PGC 39135) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4199
Большая Медведица (созвездие)